W Polsce
 Radłów – miasto
  Radłów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Zawonia
 Radłów - część wsi Zagaje Książnickie w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koszyce
  Radłów – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Radłów 
 Radłów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Raszków

 Radłów - gmina wiejska w woj. opolskim
 Radłów - gmina miejsko-wiejska w woj. małopolskim
 Radłów – dawna gromada w powiecie oleskim
 Radłów – dawna gromada w powiecie ostrowskim
 Radłów – dawna gromada w powiecie tarnowskim

Zobacz też 
 Radłowo, Radłówek, Radłówka